Harry Harris (1880-1959), boxeur américain.
 Harry Harris (1922-2009), réalisateur américain.